Als Wandbild wird bezeichnet:
 eine direkt auf eine Wand aufgebrachte Dekoration, zum Beispiel
 eine Malerei (siehe Wandmalerei, Muralismo, Marouflage, Fresko auch Giebelmalerei genannt, Lüftlmalerei)
 ein Mosaik;
 ein Relief;
 eine Collage;
 ein in verschiedenen textilen Techniken hergestellter Wandbehang
 ein Wandbilddruck als populäre dekorative Grafik

Siehe auch